Георгий Сергеевич Бюшгенс () — советский учёный в области механики полёта и прикладной аэродинамики, Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской премии и Государственной премии Российской Федерации.

Доктор технических наук, профессор (1963), академик Академии наук СССР (1981; член-корреспондент с 1966; с 1991 — академик Российской академии наук). Разработал расчётные методы анализа динамики самолётов и сформировал основные требования к их устойчивости и управляемости, сыгравшие существенную роль в создании отечественной около- и сверхзвуковой авиации.

Биография 
Родился в семье преподавателя МГУ Сергея Сергеевича Бю́шгенса.

По окончании в 1940 году Московского авиационного института работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) — инженер, начальник отдела, начальник лаборатории, заместитель начальника ЦАГИ по науке. В послевоенные годы совместно с А. А. Райхом занимался решением принципиальных вопросов устойчивости и управляемости реактивных летательных аппаратов. На рубеже 1960-х годов активно работал над созданием авиационных тренажёров. Кроме Г. С. Бюшгенса эту тематику развивали доктор технических наук Р. В. Студнев, профессор Г. В. Александров, кандидат технических наук А. Н. Предтеченский. Группа Бюшгенса обосновала важность и возможности тренажёрных технологий для задач проектирования и эксплуатации реактивных самолётов.

Бюшгенс возглавлял отделение динамики с 1961 по 1965 годы. Многие годы, начиная с 1982, являлся профессором и заведующим кафедрой МФТИ, председателем экспертной комиссии ВАК.

В последнее время являлся советником дирекции (с 1992 года) и председателем Учёного совета ЦАГИ, членом президиума НТС ЦАГИ по аэродинамике.

Результаты работ учёного по исследованиям автоматизации управления, нестационарных аэродинамических характеристик, динамики пространственного движения летательных аппаратов, методов экспериментальных исследований динамики полёта обобщены в многочисленных статьях, монографиях и широко внедрены в практику. С именем Бюшгенса связано также новаторское направление, возникшее ещё в начале 1950-х годов: использование вычислительной техники и средств автоматизации для улучшения комплекса характеристик самолётов.

Георгий Сергеевич умер 31 июля 2013 года. Прощание состоялось утром 2 августа 2013 в ДК города Жуковский, Московской области. Он похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1974).
 Награждён тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
 Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001) и Ленинской премии (1961).
 Лауреат премии имени Н. Е. Жуковского (1979, с золотой медалью).
 Благодарность Президента Российской Федерации (16.11.1998)

Библиография 
Автор более 150 научных публикаций, в числе основных из них:
 «Динамика пространственного движения самолёта» (1967, в соавт.)
 «Аэродинамика самолёта. Динамика продольного и бокового движения» (1979, совм. с Р. В. Студневым)
 «Динамика самолёта. Пространственное движение» (1983, совм. с Р. В. Студневым)
 «История самолётостроения в СССР» (1992, в соавт.)
 «Аэродинамика, динамика полёта магистральных самолётов»
 ЦАГИ — центр авиационной науки : [Обзор деятельности ин-та за 75 лет] / Г. С. Бюшгенс, Е. Л. Бедржицкий; Центр. аэрогидродинам. ин-т им. Н. Е. Жуковского. — М. : Наука, 1993. — 269,[3] с., [24] л. ил. : ил.; 24 см; ISBN 5-02-007017-3

 «Энциклопедия машиностроения. Аэродинамика, динамика полёта и прочность» (2002, ред.-сост.)
 Список публикаций Г. С. Бюшгенса в научной электронной библиотеке eLibrary.ru 
 Список трудов Г. С. Бюшгенса в каталоге Российской национальной библиотеки

Под его редакцией 
 Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолётов / С. Л. Чернышёв, Г. А. Федоренко, Г. Г. Судаков и др. ; гл. ред. и сост. акад. РАН Г. С. Бюшгенс, общ. ред.: Г. А. Федоренко. Центр. аэрогидродинам. ин-т им. проф. Н. Е. Жуковского. (1-е издание — 1998 г.)
 Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : Наука, 2016. — 702, [1] с. : ил. ; 25 см. — 600 экз. — ISBN 978-5-9905168-7-9

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «ЦАГИ в лицах» — Бюшгенс Георгий Сергеевич 
 Люди в авиации
 Андрей Ваганов. Фабрика аэродинамических шедевров  (интервью с Г. С. Бюшгенсом)
 Историческая справка  на сайте Архива РАН
 Статья на Math-Net.Ru

Механики СССР
Механики России
Члены КПСС
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Похороненные на Троекуровском кладбище
Почётные граждане Жуковского